Маркус Хинтерхойзер (; род. , Специя, Италия) — австрийский пианист и музыкальный деятель.

Учился в Венском университете музыки у Елизаветы Леонской и в Моцартеуме у Олега Майзенберга. Выступал в ансамбле с Квартетом Ардитти, аккомпанировал певице Бригитте Фассбендер. В репертуаре Хинтерхойзера преобладает музыка XX века, начиная с Второй венской школы и до Галины Уствольской, Луиджи Ноно, Джона Кейджа, Карлхайнца Штокхаузена, Мортона Фельдмана.

С 1993 г. Хинтерхойзер был одним из кураторов программы «Течение времени» () в рамках Зальцбургского фестиваля. В 2006 г. он занял должность директора концертной программы фестиваля. В 2011 г. Хинтерхойзер стал на один год интендантом Зальцбургского фестиваля. С 2014 г. назначен интендантом Венского фестиваля (Wiener Festwochen).

Ссылки 
 Биография на сайте Зальцбургского фестиваля 
 Интервью А.Мокроусову для газеты «Ведомости» 

Академические музыканты Австрии
Выпускники Венского университета музыки и исполнительского искусства
Выпускники Моцартеума